Der OFC President’s Cup 2014 war die erste Ausspielung dieses von der Oceania Football Confederation (OFC) ausgerichteten Fußballwettbewerbs zwischen den Finalisten der OFC Champions League und eingeladenen Klub- und Auswahlmannschaften. Ausgetragen wurde das Turnier zwischen dem 17. und 21. November in Auckland, Neuseeland.

Spielmodus 
Insgesamt nehmen sechs Teams am Turnier teil: die beiden Finalisten der OFC Champions League 2013/14, je ein eingeladener Verein aus dem Bereich der Asian Football Confederation und der CONCACAF, sowie zwei weitere eingeladene Teams.

Zu Beginn des Wettbewerbs werden die sechs Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Sieger der jeweiligen Gruppen spielen in einem Finale gegeneinander. Zudem gibt es Spiele um Platz fünf und Platz drei.

Teilnehmer 
Am 19. September 2014 gab die OFC die Teilnehmerliste bekannt:
 Auckland City FC (OFC) – Sieger der OFC Champions League 2013/14
 Amicale FC (OFC) – Finalist der OFC Champions League 2013/14
 Bodden Town FC (CONCACAF)
 Busaiteen Club (AFC)
 Fidschi U-20 (OFC)
 Singapur U-23 (AFC)

Austragungsort 
Alle Spiele finden in der Trusts Arena in Auckland, Neuseeland statt.

Auslosung 
Die Auslosung der Gruppen fand am Anfang 8. Oktober 2014 statt.

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

Gruppe B 

|}

Platzierungsspiele

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2014
2014